

Sigle 
 Scottish Socialist Party – partito politico britannico
 Species Survival Plan – programma per la sopravvivenza in cattività delle specie a rischio nel loro habitat naturale
 Synchronous Serial Port – porta per dispositivi elettronici
 Scuderia sportiva srl – Azienda di distribuzione calzature Modena Italia
 Scambio sul posto – Acronimo usato dal Gestore dei Servizi Energetici per definire un utente che si avvale dello Scambio sul Posto
 Scuole Senza Permesso – Rete milanese di scuole di lingua italiana per stranieri
 SSP (medicina) – Sclerosi Sistemica Progressiva
 SSP (advertising) – Supply (Sell) Side Platform
 SSP (Telecomunicazioni) - Smart Secure Platform
 SSPs (Shared Socioeconomic Pathways) - Scenari di cambiamenti globali socioeconomici previsti fino al 2100

Biologia 
 ssp. – abbreviazione di sottospecie nella classificazione scientifica

Codici 
 SSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Silver Plains (Australia)
 SSP – codice vettore ICAO di Starspeed
 ssp – codice ISO 639-3 della lingua dei segni spagnola

Religione 
 SSP – Sigla della Società San Paolo (Paolini)